Primorski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Primorski (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Primorski (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Primorski (Irkutsk, Balagansk), ländliche Siedlung in der Oblast Irkutsk, Rajon Balagansk
 Primorski (Irkutsk, Ossa), ländliche Siedlung in der Oblast Irkutsk, Rajon Ossa
 Primorski (Karelien), ländliche Siedlung in der Republik Karelien
 Primorski (Krasnodar, Primorsko-Achtarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnodar, Rajon Primorsko-Achtarsk
 Primorski (Krasnodar, Temrjuk), ländliche Siedlung in der Region Krasnodar, Rajon Temrjuk
 Primorski (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Primorski (Rostow), ländliche Siedlung in der Oblast Rostow
 Primorski (Samara), ländliche Siedlung in der Oblast Samara
 Primorski (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk
 Primorski (Wolgograd, Kalatsch), ländliche Siedlung in der Oblast Wolgograd, Rajon 
 Primorski (Wolgograd, Kotelnikowo), ländliche Siedlung in der Oblast Wolgograd, Rajon 

Siehe auch:
 Region Primorje (Primorski krai)
 Primorsk
 Primorska
 Primorsko
 Prymorsk
 Prymorske